Keienburg ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Keienburg (1936–2021), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Ernst Keienburg (1893–1970), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor